Евге́ний Гапо́н:
 Гапон, Евгений Никитич (1904—1950) — советский учёный-химик.
 Гапон, Евгений Эдуардович (род. 1991) — российский футболист.